Het seizoen 2006/2007 van BV De Graafschap was het 52ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De club kwam dit seizoen weer uit in de Eerste divisie, nadat de Superboeren in het voorafgaande seizoen als vijfde waren geëindigd in de eindrangschikking.

De club stond onder leiding van trainer-coach Jan de Jonge, die op 2 november 2005 was aangesteld als opvolger van de opgestapte Gert Kruys. Onder zijn leiding won de club de titel, waardoor De Graafschap na een afwezigheid van twee jaar terugkeerde in de Eredivisie. 

Vier speelronden voor het einde van het seizoen stelde De Graafschap de titel veilig door op 30 maart voor eigen publiek met 2-1 te winnen van FC Emmen. Jeffrey de Visscher (strafschop) en Jhon van Beukering scoorden in de tweede helft. Ruim 11.000 toeschouwers waren aanwezig bij het kampioensduel op De Vijverberg. 

Het was zesde keer in de historie dat De Graafschap promoveerde naar de Eredivisie en de tweede keer dat het kampioenschap in de Eerste Divisie werd behaald. Eerder gebeurde dit in 1991. Na een seizoen degradeerde de ploeg uit Doetinchem toen weer. De club beleefde zijn hoogtepunt vanaf het eind van de jaren negentig, toen acht seizoenen achtereen op het hoogste niveau werd gespeeld. In 1997 werd de achtste plaats bemachtigd in de hoogste afdeling.

Na afloop van de wedstrijd kregen de spelers uit handen van voormalig Graafschap-speler en de toenmalig bondscoach van het Russisch nationale elftal, oud-speler en clubicoon Guus Hiddink, de kampioensschaal uitgereikt. De blauw-witte formatie begon het seizoen niet al te best. In de eerste vier wedstrijden werden slechts vier punten behaald. Na verlies met 1-0 van RBC Roosendaal, eind september op eigen terrein, leek het kampioenschap nog ver weg, maar gaandeweg het seizoen ging het steeds beter lopen bij de Superboeren. Voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de goede prestaties was het aanvalsduo Berry Powel en Jhon van Beukering. Zij namen dit seizoen 50 van de 87 treffers van De Graafschap voor hun rekening. Van Beukering verliet de club aan het einde van het seizoen en ging spelen voor NEC Nijmegen.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van De Graafschap, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Jan de Jonge als eerste eindigden in de eerste divisie en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de eredivisie.

KNVB-beker

Wedstrijden

2007
Graafschap